qve – codice ISO 639-3 della lingua quechua dell'Apurímac orientale